Телеш Валерій Миколайович 
 Леонора Телеш, королева Португалії у 1383—1384 рр.